Bündnis für Veränderung steht für

 den ehemaligen Namen des kroatischen Parteienbündnisses Kukuriku-Koalition
 die kroatische Partei Bündnis für Veränderungen